Mriya (englische Transkription für Traum, , , deutsch Mrija) steht für:

 Mrija, sowjetisches Frachtflugzeug, siehe Antonow An-225
 Mriya Agro Holding, ukrainisches Agrarunternehmen
 Mrija (Kiew-Swjatoschyn), Ortschaft in der Ukraine